

Sigle 
 American Italian Defamation Association – associazione italo-americana che combatte il pregiudizio contro gli italiani
 Association internationale pour le dévelopement de l'apnée – associazione internazionale per lo sviluppo dell'apnea, denominata AIDA International
 Associazione italiana dermatologi ambulatoriali
 Associazione italiana per la documentazione avanzata
 Attenzione Desiderio Interesse Azione – modello teorico di funzionamento della pubblicità
Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – associazione

Astronomia 
 861 Aïda – asteroide scoperto nel 1917
 Cratere Aida – cratere su Eros

Aziende 
 AIDA Cruises – azienda tedesca di navigazione turistica appartenente alla Carnival Corporation & Plc
 AIDA Associazione italiana di agenzie di sviluppo locale e marketing
 AIDA - Azienda Italiana Dolciumi Affini

Cinema 
 Aida – cortometraggio del 1911 diretto da Oscar Apfel e J. Searle Dawley
 Aida – film del 1953 diretto da Clemente Fracassi
 Aïda – film del 1977 diretto da Pierre Jourdan

Musica 
 Aida – opera lirica in quattro atti di Giuseppe Verdi, rappresentata per la prima volta nel 1871
 Aida – album di Rino Gaetano del 1977
 Aida – brano musicale di Rino Gaetano del 1977
 Aida '93 – album di Rino Gaetano del 1993
 Aida – musical di Elton John e Tim Rice, rappresentato per la prima volta nel 1998
 Aida – pseudonimo di Aida Castignola, cantante italiana nota anche come Aida Cooper
 Aida – album di Aida Cooper del 1989

Televisione 
 Aída – serie televisiva del 2005 diretta da Nacho G. Velilla
 Aida – film TV del 2009 diretta da Felix Breisach

Altro 
 Aida – cittadina della prefettura di Okayama, nelle cui vicinanze sorge il circuito di Aida (Giappone)
 Aida – nome proprio di persona italiano femminile
 AIDA64 – software di analisi, diagnostica e asset management per piattaforma Windows
 Tela aida – supporto per il ricamo

Altri progetti